Puppenspiel () — шестой студийный альбом немецкой Neue Deutsche Härte группы Unheilig, изданный в 2008 году. Включает в себя 14 композиций (в Limited Edition — 16).

Список композиций

Концертные туры 
 Vorhang Auf! — Puppenspiel Tour